Командный чемпионат Чехии по шахматам 2010/2011

Личные результаты

1. Novoborský ŠK

A64 VALOZ Grygov

Tatran Litovel

Таблица 
 КО — командные очки (за победу начислялось 3 очка)
 Последние две команды спустились из первой лиги

Ссылки 
 2010/2011 (Online databáze ŠSČR)

Командный чемпионат Чехии по шахматам
2010 год в шахматах
2011 год в шахматах